Wronka désigne en Pologne :

 Wronka, village de la voïvodie de Mazovie
 Wronka, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie, dans le powiat de Giżycko.